SMS Emden  kan avse:

 – en tysk lätt kryssare, byggd 1908
  – en lätt kryssare i tyska flottan
  – en kryssare av Königsberg-klass som borrades i sank vid Scapa Flow 1919

Se även
 Emden (kryssare) – sjösatt 1925, tjänstgjorde under andra världskriget
 Emden (fregatt) – en fregatt av Bremen-klass i tjänst 1983